Cibeles puede hacer referencia a:

 Cibeles, nombre de una diosa de la antigua Roma.
 Cibeles Madrid Fashion Week, principal plataforma para la promoción de la moda en España.
 Corporación Cibeles, perteneciente a Caja Madrid.
 Fuente de Cibeles, fuente dedicada a la diosa situada en Madrid (España).
 Fuente de Cibeles, réplica de la estatua española situada en Ciudad de México (México).
 Club Patín Cibeles, club de hockey sobre patines de Oviedo (España).
 Plaza de Cibeles, céntrica plaza de Madrid (España), en la que se sitúan la Fuente de Cibeles, el Banco de España y el Palacio de Comunicaciones.
 (65) Cibeles, nombre de un asteroide.